Giovanni Chiesa – (1909 – ....) ex calciatore italiano
Giovanni Chiesa – (.... – ....) ingegnere, responsabile dello sviluppo della divisione Grandi Motori FIAT
Giovanni Chiesa – (1927-1982) politico, quinto sindaco del comune di Vicenza